Ивановская волость — волость в составе Богородского уезда Московской губернии. Существовала до 1929 года. Центром волости было село Ивановское.

По данным 1919 года в Ивановской волости было 19 сельсоветов: Аксильинский, Алексеевский I, Алексеевский II, Боковский, Воря-Богородский, Душеновский, Здехово-Борисовский, Ивановско-Котельниковский, Каблуковский, Кармолинско-Чернышевский, Макаровский, Мишневский, Огудневский, Петровский, Протасовский, Сутоко-Сукманихский, Черноголовский, Якимово-Афанасовский, Якушевский.

В 1923 году Здехово-Борисовский с/с был переименован в Здеховский, Ивановско-Котельниковский — в Ивановский, Кармолинско-Чернышевский — в Кармолинский, Сутоко-Сукманихский — в Сутоковский, Якимово-Афанасовский — в Якимовский. Якушевский с/с был присоединён к Макаровскому.

В 1924 году Алексеевский I с/с был присоединён к Аксиньинскому, а Алексеевский II — к Воря-Богородскому.

В 1925 году Алексеевский I с/с был восстановлен..

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1929 году Ивановская волость была упразднена, а её территория разделена между Богородским и Щёлковским районами образованной Московской области.

Примечания 

Волости Богородского уезда